Auer är ett efternamn som burits av:

 Carl Auer von Welsbach (1858–1929), österrikisk kemist och uppfinnare
 Auers glödljus - förbättrad form av gasbelysning
 Erhard Auer (1874–1945), tysk politiker, socialdemokrat
 Gerhard Auer (1943–2019), tysk roddare
 Ignaz Auer (1846–1907), tysk politiker, socialdemokrat
 John Auer (1875–1948), amerikansk fysiolog och farmakolog
 Auerstav - fysiologiskt fenomen
 Jon Auer (född 1969), amerikansk låtskrivare, sångare och gitarrist
 Leopold von Auer (1845–1930), ungersk-tysk violinist och violinpedagog
 Lucas Auer (född 1994), österrikisk racerförare
 Mischa Auer (1905–1967), rysk-amerikansk skådespelare
 Pentti Auer (1931–2004), finländsk skådespelare
 Rozita Auer (född 1952), svensk artist, magdansös
 Väinö Auer  (1895–1981), finländsk kvartärgeolog och geograf

Tyska efternamn